Шифра́тор — в криптографии устройство для автоматического шифрования. Электромеханические шифраторы появились в начале 1920-х годов в США и Европе и широко использовались вплоть до 1980-х годов, когда распространение получили шифры, предназначенные для использования с вычислительной техникой.

Известные шифраторы:
 Машина Лоренца
 Энигма
 M-94, M-209
Фиалка М-125
 KL-7
 SIGABA
Также под шифратором может пониматься программное обеспечение, используемое для совершения аналогичной операции.

Примечания 

Криптография